EG-rätten kan syfta på:

 EG-rätt – den rättsordning som Europeiska gemenskaperna grundade sig på
 EG-domstolen – namnet på Europeiska unionens domstol innan Lissabonfördraget trädde i kraft 1 december 2009